Janez Janša (Ljubljana, Iugoslàvia, 1958), polític eslovè cap del Partit Democràtic Eslovè.
 Leopold Jansa (Wildenschwert, Imperi austrohongarès, 1795 - Viena, 1875), compositor, violinista i professor de música bohemi.
 Joan de Jansà (Barcelona s. XVII - Viena, 1741), militar català durant la Guerra de Successió Espanyola.
 Josep Maria Baiges i Jansà (Riudoms, 1924 - Reus, 1991), dibuixant, artista i compositor de sardanes català.